Энгельхольм:

 Энгельхольм — город в Швеции, на северо-западе самого южного лена Швеции — Сконе, центр одноимённой коммуны.
 Энгельхольм — усадьба и поместье с 1774 года, расположенная в четырёх километрах к северо-западу от Престё, в муниципалитете Нествед, примерно в 60 км к югу от Копенгагена, Дания.
 Энгельхольм — шведский футбольный клуб из одноимённого города.